Комуз — неоднозначное понятие:
 Комуз — киргизский струнный щипковый музыкальный инструмент.
 Комуз — одно из названий варгана, язычкового инструмента.
 Комуз — дагестанская разновидность гармони.